Örjan Persson
Örjan Persson (fotbollsspelare) (född 1942), fotbollsspelare
Örjan Persson (författare) (född 1942), författare